I Say Yes – singolo di Ichiko del 2007
 I Say Yes – singolo di Artsvik del 2015
 I Say Yes – album di Jessica Sutta del 2017